CC steht für:

Medien und Kommunikation:
 Carbon Copy (Kohlepapier-Durchschlag), im E-Mail-Verkehr für weitere Empfänger von Kopien, siehe Header (E-Mail) #CC: Carbon Copy, die Kopie
 Closed Captions, abgeschlossene Videountertitel, die nicht nur Sprache, sondern auch zusätzliche Informationen, die Gehörlosen dem besseren Verständnis der Atmosphäre dienen, wiedergeben
 Colon Classification, Systematik zur Klassifikation von kleinen Artikeln (Zeitungen, Zeitschriften), siehe Colon-Klassifikation
 Comedy Central (eigene Schreibweise: COMEDY CENTRAL), ein Fernsehsender des US-Medienkonzerns Viacom, der hauptsächlich Comedyserien und -shows sendet
 Compact Cassette (deutsch meist nur: Kassette), ein Tonband, das zur einfacheren Handhabung in ein Kunststoffgehäuse eingeschlossen ist
 Corpus Christianorum, Buchreihe mit Werken frühchristlicher Schriftsteller

Geografie:
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Chile
 Country Code (englisch für: „Landeskennziffer“), Kennziffern oder Kennbuchstaben verschiedener Länder als Unterscheidungsmerkmal in der Telekommunikation oder in anderen Bereichen
 Kokosinseln, auch als Keelinginseln bekannt (englisch: Cocos Islands oder Keeling Islands), eine Inselgruppe im Indischen Ozean, Landeskennzeichen nach ISO 3166

Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Silistra
 Corps Consulaire bzw. Consular Corps, diplomatisches Zeichen, auch als Aufkleber
 Großbritannien: Cardiff
 Italien: Kfz-Sonderkennzeichen für Corpo Carabinieri, Zusatz für die Pluralverwendung von italienischen Polizeieinheiten
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Japan
 Spanien: Provinz Cáceres (auslaufend)
 Türkei: 
 Diplomatisches Corps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Corps Consulaire (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

Wirtschaft und Unternehmen:
 Car Craft Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller

 Close Corporation (Namibia), Unternehmensform in Namibia
 Close Corporation (Südafrika), Unternehmensform in Südafrika
 competence center, Kompetenzmanagement, Managementdisziplin, die es Unternehmen ermöglicht, aktiv den eigenen Kompetenzbestand zu steuern und zu lenken
 Corporate Citizenship bzw. Unternehmensbürgerschaft, das bürgerschaftliche Engagement in und von Unternehmen
 Corporate Communication, umfasst die gesamte Unternehmenskommunikation – und zwar sowohl nach innen als auch nach außen, siehe Corporate Identity#Bereiche
 MacAir Airlines (IATA-Code), ehemalige australische Regionalfluggesellschaft
 Air Atlanta Icelandic (IATA-Code), isländische Fluggesellschaft

Politik und Recht:
 Coalición Canaria, regionale Partei auf den Kanarischen Inseln
 Code civil, französisches Gesetzeswerk aus dem 19. Jahrhundert
 Conseil constitutionnel, Verfassungsrat in mehreren frankophonen Ländern

Informatik:
 Clean Code, Sammlung von Prinzipien und Maßnahmen in der Software-Entwicklung
 Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Standard für Computersicherheit
 Conditional Comments in Auszeichnungssprachen
 Coupled Cluster, Rechnungsansatz zur Verbesserung der Hartree-Fock-Methode in der Quantenchemie

Automobil:
 Coupé-Cabriolet, ein Automobil, das geschlossen die Silhouette eines Coupés hat, jedoch durch eine spezielle Dachkonstruktion auch mit geöffnetem Dach als Cabriolet eingesetzt werden kann 
 Chevrolet CC, PKW-Modell aus den 1930er-Jahren
 VW CC, viertürige Limousine der Marke Volkswagen

Sonstiges:
 200 in römischen Zahlzeichen
 CC (Katze), erste geklonte Katze
 CC Composers Club, deutscher Verband der Auftragskomponisten
 Certamen Ciceronianum, Lateinwettbewerb
 Chess Challenger, eine Serie von Schachcomputern
 Cima Coppi, die wichtigste Bergwertung beim Giro d’Italia
 Concours Complet, eine Disziplin des Pferdesports
 Coburger Convent der akademischen Landsmannschaften und Turnerschaften an deutschen Hochschulen, ein Korporationsverband von Studentenverbindungen in Deutschland und Österreich
 Comitee Düsseldorfer Carneval
 Comorbidity or Complications (Komorbidität oder Komplikation als fallerschwerende Ergänzung im DRG-System)
 Container Centralen und deren zerlegbares Transportgestell, siehe CC-Container
 Colorado College, eine private Hochschule in den Vereinigten Staaten
 Corpsburschen-Convent, bei einigen Studentenverbindungen die Gesamtheit der aktiven Mitglieder, auch „Corpsconvent“ genannt
 Creative Commons, verschiedene Standard-Lizenzverträge für freie Inhalte
 Creative Cloud, ein Software-as-a-Service-Angebot von Adobe Inc.
 Cross Country, ein Spezialtyp von Mountainbike
 Hansa-Brandenburg CC, deutsches Flugboot

Cc steht für:
 Cirrocumulus, Wolkenform

cc steht für:
 centi centi, nicht mehr zulässige Winkeleinteilung Neusekunde, siehe Gon #Neuminute und Neusekunde
 Cicero (Maß), Schriftsatzmaß mit spezifischer Schriftgröße
 Corpus Catholicorum (Reihe), Sammlung katholischer Schriften der Reformationszeit
 cubic centimeters, aus dem Englischen übernommene, im Internationalen Einheitensystem (SI) nicht zulässige Abkürzung für Kubikzentimeter (cm³)
 unter Unix für den C-Compiler, der auf den Original-Compiler von Kernighan/Ritchie zurückgeht, jedoch typischerweise nicht für den C-Compiler aus der GNU Compiler Collection

.cc steht für:
 Dateinamenserweiterung für C++-Dateien
 .cc, die Top-Level-Domain der Kokosinseln

C. C. steht für:
 Companion of the Order of Canada, höchste Stufe des kanadischen Verdienstordens
 Corona-Collection, Wiener klaviermusikalische Reihe

Abkürzung